Lekhanya ist der Familienname folgender Personen:
 Justin Metsing Lekhanya (1938–2021), lesothischer Politiker und General
 Lekhanya Lekhanya (* 1992), lesothischer Fußballspieler